

Топоніми 
 Соні — село в Японії, у префектурі Нара.

Інше 
 Соні (Sony) — японське підприємство.
 Сонні та Шер — американський поп-рок дует.